Список телефонів Samsung – список мобільних телефонів, що їх виробила фірма Samsung.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Примітки 

Списки:Техніка
Стільникові телефони Samsung